Roundabout, en , peut faire référence à :

Toponyme



Roundabout, communauté de la péninsule de Burin sur l'île de Terre-Neuve;

Culture

Cinéma 
Roundabout, film australien ;
Roundabout, titre anglais du film La Ronde de 1950 ;
Roundabout, titre anglais du film Un tour de manège de 1989 ;

Jeu vidéo 
Roundabout, un jeu vidéo sorti en 2014 :

Musique 
Roundabout, un album de Phil Keaggy ;
Roundabout, une chanson du groupe Yes ;

Théâtre 
Roundabout Theatre Company, une compagnie de théâtre à but non lucratif de New York.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre